Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2012 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie w sezonie 2012. Złoty medal zdobył Duńczyk Michael Jepsen Jensen.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w siedmiu turniejach finałowych, rozegranych w Lonigo, Lendavie, Coventry, Tarnowie, Pardubicach i Bahía Blanca (dwukrotnie).

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. "dzikimi kartami".

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  – Maciej Janowski, Przemysław Pawlicki, Piotr Pawlicki, Damian Adamczak, Patryk Dudek, Tobiasz Musielak, Bartosz Zmarzlik
  – Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen, Mikkel Bech Jensen
  – Sam Masters
  – Václav Milík
  – Aleksandr Łoktajew
  – Richie Worrall (z powodu kontuzji nie wystąpił w żadnym turnieju)

 Zawodnicy rezerwowi
  – Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing
  – Pontus Aspgren
  – Dakota North
  – Andžejs Ļebedevs

Wyniki

Pierwszy finał – Lonigo 
 Lonigo, 21 lipca 2012
 Kontuzjowanych Sama Mastersa, Patryka Dudka i Richiego Worralla zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing oraz Pontus Aspgren
 Dzikie karty: Michele Paco Castagna i Nicolas Vicentin

Drugi finał – Lendava 
 Lendava, 4 sierpnia 2012
 Kontuzjowanego Richiego Worralla zastąpił Nikolaj Busk Jakobsen
 Dzikie karty: Matic Ivačič i Dino Kovačić

Trzeci finał – Coventry 
 Coventry, 17 sierpnia 2012
 Kontuzjowanych Richiego Worralla i Aleksandra Łoktajewa zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen oraz Nicklas Porsing
 Dzikie karty: Tom Perry i Kyle Newman

Czwarty finał – Tarnów 
 Tarnów, 15 września 2012
 Kontuzjowanych Richiego Worralla, Bartosza Zmarzlika i Piotra Pawlickiego zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing oraz Kacper Gomólski, natomiast nieobecnego Sama Mastersa zastąpił Ernest Koza (Gomólski oraz Koza nominalnie byli rezerwowymi w turnieju)
 Dzikie karty: Jakub Jamróg i Pontus Aspgren

Piąty finał – Pardubice 
 Pardubice, 13 października 2012
 Kontuzjowanych Richiego Worralla, Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Piotra Pawlickiego, Przemysława Pawlickiego, Damiana Adamczaka i Tobiasza Musielaka zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing, Pontus Aspgren, Dakota North, Andžejs Ļebedevs, Roman Čejka i Zdeněk Holub (Čejka oraz Z.Holub nominalnie byli rezerwowymi w turnieju)
 Dzikie karty: Jan Holub i Eduard Krčmář

Szósty finał – Bahía Blanca 
 Bahía Blanca, 3 listopada 2012
 Kontuzjowanych Richiego Worralla, Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Piotra Pawlickiego, Przemysława Pawlickiego, Tobiasza Musielaka, Damiana Adamczaka oraz Aleksandra Łoktajewa (który zrezygnował z udziału) zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing, Pontus Aspgren, Dakota North, Fernando Garcia, Sebastian Clemente, Facundo Cuello i Alejandro Iglesias
 Dzikie karty: Michal Škurla i Facundo Albin

Siódmy finał – Bahía Blanca 
 Bahía Blanca, 10 listopada 2012
 Kontuzjowanych Richiego Worralla, Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Piotra Pawlickiego, Przemysława Pawlickiego, Tobiasza Musielaka, Damiana Adamczaka oraz Aleksandra Łoktajewa (który zrezygnował z udziału) zastąpili Nikolaj Busk Jakobsen, Nicklas Porsing, Pontus Aspgren, Dakota North, Fernando Garcia, Sebastian Clemente, Facundo Cuello i Alejandro Iglesias
 Dzikie karty: Michal Škurla i Facundo Albin

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Półfinał IMŚJ: Zwycięstwo Janowskiego w Czerwonogradzie
 Półfinał IMŚJ: Dudek wygrał w Terenzano
 Pierwszy finał IMŚJ dla Jepsena Jensena
 Janowski wygrał drugi finał IMŚJ w Lendavie
 Jepsen Jensen triumfował w trzecim turnieju finałowym IMŚJ w Coventry
 Jepsen Jensen najlepszy w Tarnowie
 Janowski zwycięzcą piątego finału IMŚJ
 IMŚJ: Michael Jepsen Jensen wygrał w Bahia Blanca
 Michael Jepsen Jensen Mistrzem Świata Juniorów! Maciej Janowski ze srebrem
 Siedem turniejów, a decydował jeden punkt - podsumowanie finałów IMŚJ
 2012 FIM Speedway U21 World Championship | Final Classification

2012
2012 w sporcie żużlowym